Zurhelle ist der Familienname von:

 Erich Zurhelle (1881–1952), deutscher Gynäkologe und ärztlicher Direktor am Luisenhospital Aachen
 Georg Zurhelle (1790–1875), deutscher Kaufmann und Politiker